Les Mutinés de l'Elseneur peut faire référence à :

Films 
 Les Mutinés de l'Elsinore (The Mutiny of the Elsinore), film muet américain de 1920 réalisé par Edward Sloman avec Mitchell Lewis, Helen Ferguson, Noah Beery Jr ;
 Les Mutinés de l'Elseneur, film français de 1936 réalisé par Pierre Chenal, avec Jean Murat, Winna Winifried, André Berley.

Roman 
 Les Mutinés de l'Elseneur, roman d'aventures américain de Jack London duquel ont été adaptés les films ci-dessus.